Bengolea steht für:
 Bengolea (Córdoba), ein argentinisches Dorf im Departamento Juárez Celman

Bengolea ist der Familienname folgender Personen:
 Pablo Alberto Bengolea (* 1986), argentinischer Volleyballspieler